Ficção
The Spider, personagem de literatura "pulp"

Spiders (filme de 2000), com Lana Parrilla 
Spider (filme de 2002), com Ralph Fiennes e Miranda Richardson

Veículos
Alfa Romeo Spider
Fiat 850, apelidado de "Spider"
Renault Spider

Outros
 Anderson Silva, lutador de MMA conhecido como "Spider"

Desambiguação